Таране́ць — українське прізвище. Відомі носії:

 Таранець Валентин Григорович — український філолог, доктор філологічних наук, професор.
 Таранець Олександр Михайлович — український співак (баритон), народний артист України (1984).
 Таранець Сергій Васильович ( 1970) — український історик.
 Таранець Станіслав Олексійович (1979—2014) — капітан ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Таранець Тимофій — український ґрунтознавець-агроном.
 Таранець-Ветухова Антоніна — український ботанік-фізіолог.

Українські прізвища